Río Cubas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ría de Cubas, flodmynning, Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Río Cubas (vattendrag i Spanien), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Spanienförgreningar